Osteolepis — род вымерших лопастепёрых рыб девонского периода. Обнаружен в  на севере Шотландии, а также в Пенсильвании (США).

Рыба около 20 сантиметров в длину, покрытая большими квадратными чешуйками. Чешуя и пластины на голове были накрыты тонким слоем губчатого костного материала, называемого космин. Этот слой содержал каналы, которые были связаны с сенсорными клетками в коже. Каналы заканчивались порами на поверхности и, вероятно, служили для восприятия вибраций в воде.

Osteolepis был рипидистией и имел ряд общих черт с четвероногими (наземные позвоночные и их потомки), и, вероятно, был близок к основанию генеалогического древа четвероногих.

Виды 
Род включает 2 вида:
 Osteolepis macrolepidotus
 Osteolepis panderi

Примечания 

Остеолепидообразные
Рыбы девонского периода